Bencsik Gábor (1954) magyar újságíró, agrármérnök, történész, könyvkiadó
Bencsik Gábor (1970-) magyar orvos, elektrofiziológus kutató
Bencsik Gábor (1980) magyar evezős, olimpikon